Hahn bezeichnet folgende Tiere:

 männliches Haushuhn
 männliches Tier diverser anderer Vögel, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere

Hahn steht für:

 Hahn (), ein Tierkreiszeichen in der chinesischen Astrologie
 Hahn (Mondkrater) am nordöstlichen Rand des Mondes
 (3676) Hahn, ein Asteroid
 Hahn (Wappentier) als gemeine Figur der Heraldik
 Hahn-Gruppe (auch Hahnengruppe oder Cock-Gruppe) war eine Gruppe attischer Vasenmaler des Schwarzfigurigen Stils
 Der Hahn, Betonskulptur und Verkehrsdenkmal in Luzern, siehe Der Wächter an der Thorenbergbrücke

Hahn steht in der Technik für:

 Ablaufhahn seitlich oder gerade z. B. für Büretten oder Titrierapparate
 Absperrhahn, Armatur zum An- und Abstellen des Durchflusses in Rohrleitungen
 Quetschhahn, Schlauchklemme
 Hahn (Waffe), Vorrichtung an Schusswaffen zum Spannen der Waffe
 Wasserhahn, Armatur zur Regelung des Durchflusses an Wasserleitungen
 Zapfhahn, Armatur zur Regelung des Ausflusses von Leitungen oder Behältern

Hahn ist ein Familienname:

 Hahn (Familienname), siehe dort für bekannte Namensträger
 Hahn (mecklenburgisches Adelsgeschlecht)
 Hahn (kurländisches Adelsgeschlecht), den baltischen Zweig des mecklenburgischen Geschlechts
 Hahn (öselsches Adelsgeschlecht), ein weiteres baltisches Geschlecht

Hahn ist der Name folgender Unternehmen:

 Auto Hahn, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG, börsennotierter Immobilien-Manager für großflächige Einzelhandelsobjekte
 Café Hahn, Musik- und Kleinkunstclub in Koblenz
 Glockengießerei Johann Hahn, ehemalige Glockengießerei in Landshut, Bayern
 Hahnsche Buchhandlung, 1792 gegründeter Verlag in Hannover
 Hahn Film, Zeichentrickstudio
 Hahn (Fahrradmarke), ehemaliger deutscher Fahrradhersteller und Fahrradgroßhändler aus Backnang, Baden-Württemberg
 Hahn (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke

Hahn heißen in der Geografie:

in Hessen
 Hahn (Holzhausen), Basaltkegel bei Edermünde-Holzhausen im Schwalm-Eder-Kreis
 Hahn (Pfungstadt), Stadtteil von Pfungstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg
 Hahn (Taunusstein), Stadtteil der Stadt Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis
 Hahn, Teilort des Stadtteils Wembach-Hahn von Ober-Ramstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg; siehe Wembach-Hahn#Ortsteil Hahn

in Niedersachsen
 Hahn, Siedlungsteil des Ortsteils Hahn-Lehmden der Gemeinde Rastede im Landkreis Ammerland
 Gut Hahn, ehemals herrschaftliches Gut im Oldenburger Land bei Hahn-Lehmden

in Nordrhein-Westfalen
 Hahn (Aachen), Ortschaft im östlichen Aachener Stadtbezirk Kornelimünster/Walheim
 Hahn (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischer Kreis
 Hahn (Herscheid), Ortsteil der Gemeinde Herscheid im Märkischen Kreis
 Hahn (Morsbach), Ortsteil der Gemeinde Morsbach im Oberbergischen Kreis
 Hahn (Reichshof), Ort der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis
 Hahn (Waldbröl), Ortschaft der Stadt Waldbröl im Oberbergischen Kreis
 Hahn (Wiehl), Ortschaft der Stadt Wiehl im Oberbergischen Kreis

in Rheinland-Pfalz
 Flughafen Frankfurt-Hahn, ziviler Flughafen in Rheinland-Pfalz
 Hahn (Hunsrück), Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis
 Hahn (Rettersen), Siedlungsplatz der Ortsgemeinde Rettersen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Hahn am See, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis
 Hahn bei Marienberg, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis
 Haus Hahn, Ortsteil der Ortsgemeinde Wawern (Eifel) im Landkreis Bitburg-Prüm
 Hahn, historische Schreibweise von Hohn (Windhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Windhagen im Landkreis Neuwied

im Saarland
 Hahn (Lebach), Siedlungsteil von Lebach im Landkreis Saarlouis

in der Antarktis
 Mount Hahn, Berg auf der Alexander-I.-Insel

Siehe auch:
 Hähn
 Haan (Begriffsklärung)
 Haen
 Han
 Hahne
 Hahnen (Begriffsklärung)
 Hahnium
 Hahnsmühle
 Halver Hahn
 Hoher Hahn
 Roter Hahn
 Villa Hahn (Begriffsklärung)